Şeker, significa "azúcar", es un nombre turco, que también se usa como nombre.

Nombre 

 Şeker Ahmet Paşa, pintor turco

Apellido 

 Alişan Şeker (nacido en 1986), futbolista turco.
 Reyhan Şeker (nacido en 1984), futbolista turca.